Анжерви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Анжервиль (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Анжервиль (Эсон) — в департаменте Эсон.
 Анжервиль-Байёль (Angerville-Bailleul) — в департаменте Приморская Сена.
 Анжервиль-ля-Кампань (Angerville-la-Campagne) — в департаменте Эр.
 Анжервиль-ля-Мартель (Angerville-la-Martel) — в департаменте Приморская Сена.
 Анжервиль-л'Орше (Angerville-l’Orcher) — в департаменте Приморская Сена.